Mohammad Ali Hosseini ist der Name folgender Personen:

* Mohammad Ali Hosseini (Politiker) (* 1971), iranischer Politiker
 Mohammad Ali Hosseini (Diplomat), iranischer Staatssekretär und Diplomat